Települések
Cervo, község Spanyolországban, Galicia autonóm közösségben, Lugo tartományban
Cervo, község Olaszországban, Liguria régióban, Imperia megyében

Folyók
Cervo, hegyi folyó (torrente) Piemontban (Olaszország)
 Cervo: a Servo liguriai folyó másik neve (Olaszország)